Marinogammarus är ett släkte av kräftdjur. Marinogammarus ingår i familjen Gammaridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Marinogammarus